Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2005./06. je treći put zaredom osvojio Dinamo Maksimir iz Zagreba.

Prva liga

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2005./06.

2005-06
p-ž